A existência desta fajã, situada entre a fajã da Choupana e a fajã da Vereda Vermelha, é muito antiga e encontra praticamente abandonada desde a crise sísmica de 1964, pois os abalos de terra destruíram os acessos à mesma, restando apenas os difíceis acessos pelo calhau.

Em tempos idos eram cultivados aqui o inhame, a batata e a vinha. Havia casa de pedro com técto de palha para abrigar o gado e aqui e ali uma casa coberta de palha.

Foi a Ribeira do Canto deu o nome à fajã e à baía onde desagua. Não existem fontes e isso fazia com que as pessoas tivessem de ir buscar a água da fajã da Choupana percorrendo ainda um caminho bastante longo.

Ver também 
 Listas das fajãs da ilha de São Jorge
 Lista de Fajãs dos Açores

Canto